Infanta Sofía af Spanien (Sofía de Todos los Santos de Borbón Ortiz, født den 29. april 2007 i Madrid) er det andet barn af kong Felipe VI og dronning Letizia. Hun har en ældre søster, Leonor, Prinsesse af Asturien, som hun følger i arvefølgen til den spanske trone.

Fødsel
Infanta Sofia blev født på 16:50 i Ruber International Clinic i Madrid ved hjælp af et kejsersnit, to dage efter Letizia terminsdato. Ligesom hendes storesøster, var hendes fødsel annonceret af den kongelige familie til pressen via SMS. Det blev annonceret, at hendes navlestrengsceller ville blive sendt til et europæisk privatbank i Belgien og til en spansk offentlig én. Parret gjorde det samme med Infanta Leonor celler: de blev taget til en privat center i Arizona, som forårsagede kontrovers i Spanien.

Dåb
Infanta blev opkaldt efter sin farmor, Sofía af Grækenland og Danmark. Hun blev døbt den 15. juli 2007 i haven ved Palacio de la Zarzuela. Hendes faddere er hendes mormor Paloma Rocasolano og Prinsen af Vidin. Ligesom sin søster, fik hun et navn, med det ekstra navn de Todos los Santos (af alle de hellige), ved hendes dåb, som er en Bourbon-tradition.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Det Spanske Kongehus' officielle hjemmeside 

Huset Bourbon
Personer fra Madrid
Kongelige fra Spanien